Lago Ranco kan syfta på följande platser:

Chile 

 Lago Ranco (sjö), Región de Los Ríos, 
 Lago Ranco (kommun), Región de Los Ríos, Provincia del Ranco, 

Robotskapade Chileförgreningar